

Persone 
 Antonio Bertoloni (1775-1868) – botanico, naturalista e medico italiano
 Erbari di Antonio Bertoloni
 Giuseppe Bertoloni (1804-1874) – botanico ed entomologo italiano

Altro 
 Ofride di Bertoloni () – specie botanica
 Viola di Bertoloni () – specie botanica